Istanbul verfügt über drei internationale Verkehrsflughäfen:

 Flughafen Istanbul (IST)
 Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW)
 den ehemaligen Flughafen Istanbul-Atatürk (ISL)